Chiesa di San Geminiano (Lodi)
 Chiesa di San Geminiano (Venezia)
 Chiesa di San Geminiano a Pieve d'Olmi 
 Chiesa di San Geminiano (Pontremoli)
 Chiesa di San Geminiano o chiesa di San Gemiliano a Samassi

Pagine correlate 
San Gemiliano
Chiesa di San Gemiliano